Cimenyan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cimenyan, administrativ by, Jawa Barat, Kabupaten Bandung, 
 Kecamatan Cimenyan, distrikt, Jawa Barat, Kabupaten Bandung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar